Николай Бычков: Бычков, Николай Васильевич (1924—1962) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Бычков, Николай Викторович (род. 1960) — российский предприниматель, член Совета Федерации.
 Бычков, Николай Дмитриевич (1917—1947) — советский футболист, вратарь.
 Бычков, Николай Михайлович (1893—1924) — советский лётчик.